Два рубля́ (2 рубля́) (разг. двушка) — монета, имеющая хождение на территории РФ с 1997 года по настоящее время, а также номинал денежных знаков РСФСР, выпускавшихся в 1919 году.

История 

Впервые 2 рубля были выпущены в России в 1718 году в виде золотых монет. На них были изображены Пётр I и Андрей Первозванный. Далее они выпускались при Екатерине I и Петре II, а также при Екатерине II для дворцового обихода.

После денежной реформы 1997 года в России были выпущены монеты номиналом 2 рубля из медно-никелевого сплава, с 2009 года монеты стали чеканить из стали с никелевым гальванопокрытием.

Кроме России, денежный знак 2 рубля выпускался в Латвии.

Банкноты

Монеты

Из недрагоценных металлов

Памятные 
Также существуют другие разновидности монет номиналом 2 рубля, выпущенные Центральным банком России в качестве памятных монет.

В 2000 году на двух монетных дворах были выпущены 7 монет номиналом 2 рубля серии «55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг», посвящённые городам-героям России. Тираж каждой был равен 10 000 000 штук.
 Ленинград (СПМД)
 Сталинград (СПМД)
 Мурманск (ММД)
 Смоленск (ММД)
 Тула (ММД)
 Новороссийск (СПМД)
 Москва (ММД)

20 апреля 2017 года Банк России выпустил в обращение монеты номиналом 2 рубля «Город-герой Керчь» и «Город-герой Севастополь», оформление аверсов которых аналогично монетам серии, выпущенной в 2000 году. Тираж каждой из двух монет составил 5 000 000 штук.

В 2001 году была выпущена одна монета номиналом 2 рубля серии «40-летие космического полёта Ю. А. Гагарина». Монета чеканилась на Санкт-Петербургском и Московском монетных дворах. Каждый монетный двор отчеканил 10 000 000 монет.

В 2012 году была выпущена монета «Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года», а также выпущено 16 монет в серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» со следующими аверсами:
 Генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов
 Генерал-фельдмаршал М. Б. Барклай де Толли
 Генерал от инфантерии П. И. Багратион
 Генерал от кавалерии Л. Л. Беннигсен
 Генерал-фельдмаршал П. Х. Витгенштейн
 Генерал-лейтенант Д. В. Давыдов
 Генерал от инфантерии Д. С. Дохтуров
 Штабс-ротмистр Н. А. Дурова
 Генерал от инфантерии А. П. Ермолов
 Организатор партизанского движения Василиса Кожина
 Генерал-майор А. И. Кутайсов
 Генерал от инфантерии М. А. Милорадович
 Генерал от инфантерии А. И. Остерман-Толстой
 Генерал от кавалерии Н. Н. Раевский
 Генерал от кавалерии М. И. Платов
 Император Александр I.

Из серебра 
Банк России начал выпуск серебряных памятных монет достоинством 2 рубля 18 января 1994 года. Первой монетой данного номинала стала монета в честь 115-летия со дня рождения П. П. Бажова из серии «Выдающиеся личности России». Всего по состоянию на 1 марта 2013 года выпущено 125 видов серебряных монет номиналом 2 рубля. Большинство серебряных монет номиналом 2 рубля выпущены в рамках серий «Выдающиеся личности России» и «Красная книга».

См. также 
 Андреевский двухрублёвик, Екатерины I, Петра I
 Два рубля (монета Белоруссии)

Примечания 

Два рубля
Монеты Российской Федерации
Банкноты РСФСР